Muzej Mimara
 Ante Topić Mimara